Влах — чешская (), немецкая () и молдавская () фамилия.

Известные носители 
 Влах, Ирина Фёдоровна (род. 1974) — молдавский политик.
 Влах, Леопольд (1902—1956) — австрийский кларнетист.
 Влах, Мирослав (1935—2001) — чехословацкий хоккеист.
 Влах, Роман (род. 1989) — чешский хоккеист, сын Ростислава Влаха.
 Влах, Ростислав (род. 1967) — чешский хоккеист и тренер, племянник Мирослава Влаха.

См. также 
 Влахи (значения)
 Влахово